Turczyn peut désigner en Pologne :

 Turczyn, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Turczyn, village de la gmina de Choroszcz, dans la voïvodie de Podlachie
 Turczyn, village de la gmina de Juchnowiec Kościelny, dans la voïvodie de Podlachie